

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martinc“ beginnt.

Martinc 



Martince 
 Martinček, Dušan (1936–2006), slowakischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge

Martinci 
 Martinčić, Ivana (* 1985), kroatische Fußballschiedsrichterin

Martinco 
 Martincová, Eva (* 1975), tschechische Tennisspielerin
 Martincová, Tereza (* 1994), tschechische Tennisspielerin